peut désigner :
 , sire de Beaujeu jusqu'en 967 ;
 , comte de Maurienne, considéré comme comte de Savoie et fondateur de la Maison de Savoie, au  ;
 , évêque de Grenoble (994-~1025), fils de Guigues le Vieux († 996) ;
  dit d'Albon, évêque de Valence (996, 1027-1037), fils de  († av. 1009) ;
 , dauphin de Viennois de 1282 à 1307 ;
 , roi d'Italie de 1878 à 1900.

Voir aussi 
 
 

Humbert I